Новокулундинка — посёлок в Благовещенском районе Алтайского края. Центр Новокулундинского сельсовета.

Население

История 
Основано в 1923 году. В 1928 году выселок Ново-Кулундинка состоял из 67 хозяйства, основное население — русские. В составе Долино-Чернавского сельсовета Благовещенского района Славгородского округа Сибирского края.

Примечания 

Населённые пункты Благовещенского района (Алтайский край)